Gołaś oder Golas ist der Familienname folgender Personen:

 Arkadiusz Gołaś (1981–2005), polnischer Volleyballspieler
 Michał Gołaś (* 1984), polnischer Radrennfahrer
 Thaddeus Golas (1924–1997), amerikanischer Autor
 Víctor Hugo Mateus Golas (* 1990), polnisch-brasilianischer Fußballtorhüter
 Wiesław Gołas (* 1930), polnischer Schauspieler